Францішек Потоцький гербу Любич — овруцький староста.
 Францішек Салезій Потоцький
 Міхал Францішек Потоцький